Adam Cieślar (ur. 18 grudnia 1992 w Cieszynie) – polski kombinator norweski i skoczek narciarski, zawodnik klubu AZS-AWF Katowice (do 31 X 2011 r. w KS Wisła Ustronianka). Reprezentował Polskę na   Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym w 2011, 2015, 2017 oraz 2019 i na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 oraz Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018.

Adam interesował się sportami zimowymi od najmłodszych lat. Na Kubalonce, gdzie mieszka, nie brakuje śniegu od listopada do kwietnia. Na początku jeździł na nartach – uprawiał slalom i biegi narciarskie. W 1999 roku wygrał zimową olimpiadę młodzieży ewangelickiej w slalomie w swojej kategorii wiekowej. Następnie przyszła kolej na skoki. W 3 klasie szkoły podstawowej Adam zapisał się do klubu KS Wisła Ustronianka. Jego pierwszym trenerem był Jan Szturc. W 2011 r. Cieślar ukończył Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Polskiego Związku Narciarskiego w Szczyrku i został studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, przy okazji zmieniając klub na AZS-AWF Katowice.

Podczas Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2009. w Szczyrku Cieślar wywalczył brązowy medal w konkursie indywidualnym (Gundersen HS-106/15 km) oraz srebrny w zawodach drużynowych. Największym sukcesem Cieślara były mistrzostwa świata juniorów w Hinterzarten. Był wówczas 7. i 13. indywidualnie, a w obu konkursach startował z rywalami rok lub dwa lata starszymi.

Adam Cieślar ma w swoim dorobku dziewięć medali zimowych mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej (dwa złote, pięć srebrnych i dwa brązowe) w konkursach indywidualnych i jeden srebrny w konkursie drużynowym oraz jedenaście medali letnich mistrzostw Polski w tej dyscyplinie (sześć złotych, cztery srebrne i jeden brązowy). W barwach klubu KS Wisła Ustronianka zdobył także dwa medale drużynowych mistrzostw Polski w skokach narciarskich (złoty w 2009 r. i srebrny w 2011 r.). 14 marca 2009 roku zadebiutował w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej, gdzie zajął 46. miejsce. W 2011 r. reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Oslo, zajmując 42. i 46. pozycję w zawodach indywidualnych. Cieślar był także zgłoszony do „Skoków do celu”, które miały się odbyć 26 marca 2011 roku na pożegnalnym benefisie Adama Małysza.

Podczas inauguracyjnych zawodów sezonu 2013/2014 w Ruce 30 listopada 2013 zdobył swoje pierwsze punkty Pucharu Świata w karierze zajmując 22. miejsce. Na odbywających się we Włoszech w Trydencie uniwersjadzie zdobył indywidualnie złoty i srebrny medal w Gundersenie oraz złoto w drużynie. Podczas igrzysk olimpijskich w Soczi Polak zajął 39. miejsce w Gundersenie na normalnej skoczni i 37. miejsce w Gundersenie na skoczni dużej.

W kolejnym sezonie Cieślar zdobył dwa złote medale zimowej uniwersjady rozegranej w Szczyrbskim Jeziorze w konkurencji Gundersena oraz startu wspólnego. Uczestniczył także w mistrzostwach świata w Falun, gdzie jednak wskutek choroby nie ukończył zawodów metodą Gundersena na normalnej skoczni.

18 marca 2017 roku odniósł swój największy sukces w historii swoich startów w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej. W zawodach rozgrywanych metodą Gundersena na normalnej skoczni w Schonach zajął 7. miejsce, zaś na półmetku rywalizacji znajdował się na trzecim miejscu.

Po sezonie 2019/20 postanowił zakończyć karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: niesklasyfikowany
 sezon 2009/2010: niesklasyfikowany
 sezon 2010/2011: niesklasyfikowany
 sezon 2011/2012: niesklasyfikowany
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany
 sezon 2013/2014: 55.
 sezon 2014/2015: 68.
 sezon 2015/2016: 36.
 sezon 2016/2017: 43.
 sezon 2017/2018: 63.
 sezon 2018/2019: 42.
 sezon 2019/2020: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 74.
 sezon 2009/2010: 64.
 sezon 2010/2011: 86.
 sezon 2011/2012: 49.
 sezon 2012/2013: 41.
 sezon 2013/2014: 66.
 sezon 2014/2015: 46.
 sezon 2015/2016: 59.
 sezon 2016/2017: 34.
 sezon 2017/2018: 82.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010: niesklasyfikowany
 2011: nie brał udziału
 2012: nie brał udziału
 2013: nie brał udziału
 2014: nie brał udziału
 2015: 37.
 2016: 29.
 2017: (62.)
 2018: nie brał udziału
 2019: (73.)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 29.
 sezon 2009/2010: 11.
 sezon 2010/2011: 4.
 sezon 2011/2012: 19.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Alpejskiego

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Alpen Cup chronologicznie

Mistrzostwa Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej

Miejsca na podium mistrzostw Polski w skokach narciarskich

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych 
Miejsca w poszczególnych konkursach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych w dyscyplinie kombinacja norweska

Miejsca w poszczególnych konkursach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych w dyscyplinie skoki narciarskie

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodnika na stronie FIS
 

Polscy kombinatorzy norwescy
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Urodzeni w 1992
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017